Charles Downing (?-1845) – politico statunitense
 Charles Downing (1802-1885) – pomologo statunitense